Geissflue est le nom des plusieurs montagnes en Suisse :

 le Geissflue près d'Aedermannsdorf dans le canton de Soleure
 le Geissflue à la frontière entre les cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Argovie
 le Geissflue, près de Trimbach au nord d'Olten dans le canton de Soleure
 le Geissflue, près de Zullwil, au sud-ouest de Breitenbach, dans le canton de Soleure